Christian Clermont, né à Québec en 1964, est un percussionniste, pianiste, compositeur et producteur de musique canadien.

Biographie 

Depuis plus d'une vingtaine d'années, Christian Clermont est  dont les plus récentes :  (2020-2021), Mirage (2020), Apocalypse (Première Guerre mondiale, Apocalypse, Verdun, Apocalypse, la paix impossible 1918-1926), Pour Sarah, Fugueuse, This Life, Trop, Les Honorables et Aveux. Son univers musical rejoint aussi celui du cinéma avec, entre autres, Pee-Wee, Junior majeur et 5150, rue des Ormes.

Filmographie 

 Ma mère (2022)
 Mission Jurassic (2022)
  (2019-2022)
 Les Honorables I-II (2019-2022)
 Mirage (2019)
 Apocalypse, la paix impossible 1918-1926 (2018)
 Fugueuse I-II (2018-2020)
 Trop. (2017-2019)
 Apocalypse, Verdun (2016)
 This Life (2015-2017)
 Mémoires vives (2013-2017)
 Mes petits malheurs (2016)
 Pour Sarah (2015)
 Jeanette Bertrand : Ma vie en trois actes (2014)
 Apocalypse, la Première Guerre mondiale (2014)
 La théorie du K.O (2014–2015)
 Mirador I-II-III (2010-2011-2016)
 Penthouse 5-0 (2011)
 Toute la vérité I-IV (2009-2012)
 Prozac : La Maladie du bonheur (2010)
 Le Gentleman I-III (2009-2013)
 Aveux (2009)
 La quête (2009)
 Les Hauts et les Bas de Sophie Paquin I-IV
  (2002-2009)
 Parc Lafontaine, petite musique urbaine (2006)
 La vie après la shop  (2005)
 Cover Girl I-II
 Tabou I (2002)
 Au Québec avec Tintin 
 Brain Damage Take 2
 ''Popular Mechanics for Kids I-IV (1997-2000)

Reférences 

Naissance à Québec
Naissance en 1964
Compositeur canadien de musique de film